San Amaro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Amaro (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 San Amaro (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar